Евге́ний Серге́евич Сысо́ев (род. 20 июня 1959) — советский и российский деятель органов государственной безопасности. С 1 января 2022 года — Руководитель Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств.

Биография 
Родился в 1959 году в Томской области.

В 1982 году окончил физико-технический факультет Томского государственного университета имени В. В. Куйбышева.

В 1984 году окончил Высшие курсы КГБ СССР в г. Минске.

В 1993 году окончил юридический факультет Томского государственного университета.

С 1983 года начал проходить службу в органах государственной безопасности на различных должностях оперативного и руководящего (с 1988 года) составов в Управлении ФСБ России по Томской области. С 2000 года — заместитель начальника Управления.

С 2003 года — первый заместитель начальника Управления ФСБ России по Красноярскому краю.

В 2005 года — 2009 годах — начальник Института ФСБ России (г. Новосибирск).

С 2009 года — начальник Управления ФСБ России по Новосибирской области, а также председатель совета начальников органов Федеральной службы безопасности в Сибирском федеральном округе.

С 2011 года — заместитель руководителя Службы — начальник Инспекторского управления Контрольной службы ФСБ России. Согласно декларации о доходах в 2012 году заработал 4 млн рублей.

С 19 марта 2013 года по 31 декабря 2015 года — заместитель Директора ФСБ России — руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета. Согласно декларации о доходах в 2014 году заработал 5 млн 816 тыс. рублей.

С 1 января 2016 года по конец 2018 года — директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.

Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2018 года назначен начальником Академии ФСБ России.

C 1 января 2022 года руководитель Антитеррористического центра СНГ. 

Награждён орденами: «Александра Невского»,«За военные заслуги», «Почёта», медалями, иностранным Орденом Пакистана 3-го класса.

Примечания

Ссылки 
 Евгений Сысоев: европейцы считают РАТС ШОС успешной площадкой противодействия терроризму // ТАСС, 24.06.2016

Сотрудники КГБ СССР
Сотрудники ФСБ
Руководители органов безопасности России
Выпускники Томского государственного университета
Члены Национального антитеррористического комитета
Начальники Академии ФСБ
Кавалеры орденов Пакистана
Выпускники Высших курсов КГБ СССР в Минске